María José de Bélgica (; Ostende, 4 de agosto de 1906 - Thônex, 27 de enero de 2001), nacida princesa de Bélgica, fue reina consorte de Italia.

Primeros años de vida 

Fue hija del rey Alberto I de Bélgica y de la duquesa Isabel de Baviera y hermana del también rey Leopoldo III. También fue sobrina nieta de Carlota de Bélgica, última emperatriz de México.

Matrimonio e hijos 
En 1930 contrajo matrimonio con el Príncipe heredero de Italia, Humberto (luego Rey de Italia con el nombre de Humberto II) en Roma. De esta unión nacieron cuatro hijos: 

 Princesa María Pía (*1934), casada en 1955 (divorciada en 1967) con el Príncipe Alejandro de Yugoslavia (*1924 - †2016). En segundas nupcias en 2003 con el Príncipe Miguel de Borbón-Parma (*1926 - †2018).
 Príncipe Víctor Manuel (*1937), Príncipe de Nápoles, Duque de Saboya. Casado en 1970 con Marina Ricolfi-Doria (*1935).
 Princesa María Gabriela (*1940), casada en 1969 (separada en 1976, divorciada en 1990) con Roberto Zellinger de Balkany (*1931 - †2015).
 Princesa María Beatriz (*1943), contrajo matrimonio en 1970 (separada en 1995) con Luis Rafael Reyna Corvalán y Dillon (*1939 - †1999).

Vida pública 
Fue una opositora del fascismo italiano liderado por Benito Mussolini, tal como lo muestran los últimos estudios históricos sobre la caída del régimen  y los dramáticos sucesos de la rendición de Italia en 1943.

María José, como princesa heredera de Italia, tuvo un alto perfil público durante la primera década de su permanencia en Italia bajo la dictadura fascista. Sin embargo, mantuvo encuentros secretos con los principales opositores al régimen a través de sus amistades y de contactos realizados como consecuencia de sus amplias inquietudes intelectuales. 

Formada en una familia liberal y con una férrea conciencia sobre el papel de la monarquía constitucional, en su fuero interno, María José adoptó una posición de sutil hostilidad al fascismo. Reportes diplomáticos británicos provenientes de Egipto, en 1938, informaron de un supuesto complot para derribar a Mussolini, en el cual estaba involucrada María José, junto a políticos monárquicos, liberales y dirigentes fascistas enemistados con el Duce. Según esos reportes, el golpe de Estado, realizado con el apoyo del ejército y la polícia, implicaría la detención de Mussolini, la abdicación de Víctor Manuel III, y la renuncia sucesiva de su esposo Humberto al trono, para convertir a María José en regente, de su pequeño hijo Víctor.   

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, e Italia ingresó en la contienda, mantuvo contactos por intermedio de la diplomacia del Vaticano, principalmente con la ayuda Monseñor Giovanni Montini (futuro Papa Pablo VI ), con representantes de las Potencias Aliadas a fin de transmitir a su suegro, el rey Víctor Manuel III, un mensaje del dictador de Portugal, António de Oliveira Salazar. Este mensaje, transmitido en 1942,  advertía sobre la posibilidad de que los Aliados tendrían un trato benevolente con Italia, si esta rompía su alianza con el Eje. Estas gestiones provocaron el disgusto del gobierno italiano y de la Familia Real, siendo María José enviada al norte del país junto con sus hijos,para luego refugiarse en Suiza,  mientras se desarrollaba la invasión de los alemanes y de los aliados al territorio italiano. Ante el peligro de que fuesen capturados por fuerzas alemanas, María José y su familia, fueron internados  bajo una fuerte vigilancia por parte del gobierno helvético.  

Durante este periodo, apoyó a los partisanos que luchaban contra los nazis en la Lombardía. Su conducta, abiertamente opositora al régimen fascista, a espaldas de su esposo, Humberto, fue descrita en palabras de un diplomático británico en el Vaticano en el sentido de que María José era "el único hombre de toda la Casa de Saboya".

Ante la derrota del Eje, y la subsiguiente abdicación de su suegro, el Rey Víctor Manuel III ocurrido en 1946, se convirtió en la reina de los italianos junto a su marido Humberto II. Regresó a Roma, pero su reinado fue efímero pues duró solo 33 días debido al plebiscito en que el pueblo italiano optó por la república que reemplazó a la monarquía ante la impopularidad de la Corona y el desempeño de Víctor Manuel III de Italia frente a la dictadura de  Mussolini.    

María José abandonó Italia con la familia real para exiliarse en Portugal, luego en Suiza. Al abolirse la monarquía en Italia, y al no tener responsabilidades oficiales, se separó de su marido para instalarse durante un largo periodo en la ciudad de Cuernavaca, México, donde sobresalió como protectora de jóvenes músicos.  

María José fue conocida como la Reina de Mayo, debido a la brevedad de su reinado como consorte. 

Poco tiempo antes de la muerte del Rey Humberto II en 1983, el parlamento italiano aprobó el decreto en que permitió a la última reina regresar definitivamente a Italia, pero ella no aceptó esa invitación formulada por el Primer ministro de Italia alegando que no ingresaría a ese país si no se cambiaba la ley de la Constitución Política que prohibía el retorno de los varones descendientes del último rey al territorio italiano. Aseguró que solo podría volver permitiendo también a su único hijo varón Víctor Manuel de Saboya, Príncipe de Nápoles, deseo que no se cumplió ya que María José falleció el 27 de enero de 2001 en Ginebra, Suiza. 

Fue sepultada en la Abadía de Hautecombe, en la Saboya francesa junto a su esposo, Humberto II.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos  
 4 de agosto de 1906 - 8 de enero de 1930: Su Alteza Real la princesa María José de Bélgica
 8 de enero de 1930 - 9 de mayo de 1946: Su Alteza Real la princesa del Piamonte
 9 de mayo de 1946 - 12 de junio de 1946: Su Majestad la reina consorte de Italia
 12 de junio de 1946 - 27 de enero de 2001: Su Majestad la reina María José de Italia

Distinciones honoríficas 
  Comendadora de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro ( Reino de Italia).
  Dama Gran Cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía ( Reino de Grecia, 13/05/1962).
  Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada ().
  Dama gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta. ()
  Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge. )

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
(En inglés)
 Genealogía:
 Genealogy of the Royal Family of Belgium (House Saxe-Coburg-Gotha)
 Genealogy of the Royal Family of Italy (House of Savoy) — contains information about Marie-José's children and grandchildren.
 "The May Queen" from eurohistory.com
 Website of the "Queen Marie José international musical composition prize"
 Short biography in February 2001 issue of "La Rondine"
 Italy's last queen dies — BBC report

Reinas consortes de Italia con los Saboya
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Bélgica
Fallecidos por cáncer de pulmón
Nobles de Bélgica del siglo XX
Comendadoras de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Nacidos en Ostende
Reinas consortes del siglo XX
Fallecidos por cáncer en Suiza